Melody kan verwijzen naar:

Film en televisie 
 Melody (1971), een Britse film uit 1971 onder regie van Waris Hussein
 Melody (2014), een Belgische film uit 2014 onder regie van Bernard Bellefroid

Personen 
 Melody (Spaanse zangeres), echte naam Melodía Ruiz Gutiérrez (1990), een Spaanse zangeres
 Melody (Japanse zangeres) (1982), een Japanse zangeres
 Melody (Belgische zangeres), echte naam Nathalie Lefebvre (1977), een Belgische zangeres

Overig 
 Melody (Lost Frequencies), een nummer uit 2018 van Lost Frequencies en James Blunt
 Melody (schip, 1982), een cruiseschip